Arteta puede hacer referencia a:

Lugares 
 Arteta localidad y concejo del municipio de Ollo en Navarra, España.

Personas
Ainhoa Arteta, soprano vasca.
Aurelio Arteta Aísa, filósofo y profesor navarro.
Aurelio Arteta y Errasti, pintor vasco.
Félix Arteta, pintor español.
Fermín de Arteta, político español.
Iñaki Arteta, director de cine y fotógrafo vasco.
Juanito Arteta, trompetista venezolano.
Mikel Arteta, futbolista español.
Pedro José de Arteta, expresidente ecuatoriano.
Antonio Basagoiti Arteta, empresario y banquero vasco.
Luis Eduardo Nieto Arteta, abogado, filósofo e historiador colombiano.
Diego Noboa Arteta, político ecuatoriano.
Manuel Ignacio Pareja y Arteta, diplomático y prócer ecuatoriano.
Fernando Tirapu Arteta, exfutbolista español.
Agustín Ubieto Arteta, historiador y medievalista navarro.
Antonio Ubieto Arteta, historiador y filólogo español.

Otros
Estadio Humberto Arteta, estado de fútbol ecuatoriano.